Платанар има више значења:

 Платанар (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Платанар (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанар (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанар (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанар (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанар (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Платанар (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику